Евбея может означать:
 Евбея — остров в Греции. См. Эвбея
 Евбея — в древнегреческой мифологии нимфа, чьим именем назван остров.